David Zayas (né en 1962), acteur américain.
 Luis Zayas (né en 1997), athlète cubain.
 Manuel Zayas (né en 1975), journaliste et réalisateur de cinéma cubain.
 Marius de Zayas (1880–1961), dessinateur, peintre, auteur et galeriste mexicain
 Rodrigo de Zayas (né en 1935), guitariste et écrivain espagnol (fils de Marius de Zayas)
 Rosanny Zayas (née en 1990), actrice américaine.